Murat Yıldırım (1979) – attore turco
 Murat Yıldırım (1987) – calciatore olandese